Штёрмер () — немецкая фамилия. Известные представители:

 Штёрмер, Курт — немецкий художник-экспрессионст.
 Штёрмер, Хорст — немецкий физик.

См. также 
 Стёрмер